Vilhelmas Gvildys (* 4. Mai 1906 in Memel; † unbekannt) war ein litauischer Fußballtorhüter.

Karriere

Vereine 
Gvildys spielte auf Vereinsebene für die SpVgg Memel aus der gleichnamigen und bis zum Jahr 1920 nördlichsten Stadt Deutschlands. Später war er für den Militärsportverein KSS Klaipėda aktiv, dem Verein der litauischen Minderheit im Memelland.

Nationalmannschaft 
Gvildys bestritt drei Länderspiele für die Nationalmannschaft Litauens; allesamt gegen die Nationalmannschaft Lettlands. 

In der dritten Austragung des Wettbewerbs um den Baltic Cup kam er am 17. August 1930 in Kaunas beim 3:3-Unentschieden, sowie bei der fünften Austragung des Wettbewerbs am 28. August 1932 bei der 1:4-Niederlage in Riga zum Einsatz, wie auch zuvor am 29. Juni 1930 in Kaunas bei der 2:3-Niederlage im Freundschaftsspiel.

Erfolge 
 Baltic Cup-Sieger 1930

Weblinks 
 
 Vilhelmas Gvildys in der Datenbank von eu-football.info (englisch)
 Vilhelmas Gvildys in der Datenbank des Litauischen Fußballverbandes (litauisch)

Fußballnationaltorhüter (Litauen)
Fußballspieler (SpVgg Memel)
Sportler (Klaipėda)
Litauer
Geboren 1906
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann